

Note

Vezi și 
Bancă centrală

Legături externe

Bănci centrale
Istoria activității bancare